Deumeland ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Deumeland (1822–1889), plattdeutscher Autor
 Hermann Deumeland (1860–1934), Abgeordneter  des braunschweigerischen Landtages
 Klaus Dieter Deumeland, Hochschullehrer für Rechtswissenschaften a. D., Direktor des Instituts für die Erstellung unabhängiger Rechtsgutachten, Berlin.
 Jonas Deumeland (* 1988), deutscher Fußballspieler